L'arc, du latin arcum, est originellement une arme destinée à lancer des flèches. Le mot a pris de nombreuses autres significations, notamment par référence à la forme de l'arme.

Sigle ou code 
Voir .

Sciences et techniques

Biologie 
 Arc est le nom d'un gène de la drosophile, définissant une aile en arc.
 L'arc de Cupidon est une caractéristique du visage humain.

Géographie 
 Un arc de méridien est une distance entre deux points situés sur un même méridien, soit à la même longitude ; utilisé en géodésie.

Informatique 
 Arc est un langage de programmation basé sur Lisp.

Mathématiques 
 En géométrie :
 un arc géométrique est la partie d’une courbe située entre deux points de cette courbe ;
 un arc de cercle est une portion de cercle délimitée par deux points du cercle.
 Le degré d’arc est une unité de mesure d’angle ; les sous-unités du degré courantes sont :
 la minute d’arc, qui vaut 1/ de degré ;
 la seconde d’arc, qui vaut 1/ de minute d’arc.
 En analyse :
 un arc paramétré, ou courbe paramétrée, dans un espace vectoriel E de dimension finie est la donnée : d'un intervalle I où varie un paramètre, et d'une fonction de I dans E ;
 arc sinus, arc cosinus, arc tangente et arc cotangente sont les fonctions réciproques des fonctions trigonométriques sinus, cosinus, tangente et cotangente.
 En théorie des graphes, un arc est un couple de sommets d'un graphe orienté.

Métallurgie 
 Un four à arc, ou four à arc électrique, est un four métallurgique chauffé par un arc électrique.
 Le soudage à l’arc est un procédé de soudage qui consiste à fondre localement les métaux à souder au moyen d’un arc électrique ; les différents procédés industriels sont :
 le soudage MIG-MAG,
 le soudage TIG,
 le soudage ATIG,
 le soudage à l'arc à l'électrode enrobée (SAEE),
 le soudage orbital.

Sciences de la matière 
 L'arc d'observation désigne l'intervalle entre la première et la dernière observation d'un objet céleste.

 Un arc électrique, ou arc voltaïque, est une trainée lumineuse accompagnant l’établissement du courant électrique entre deux électrodes ;
 Une lampe à arc (également appelée lampe à décharge) est une lampe électrique utilisant un arc voltaïque comme source de lumière.

 Sur un radar météorologique, on retrouve des lignes orageuses produisant des vents dévastateurs et appelées grain en arc selon la forme des échos.

 Deux phénomènes optiques dus à la diffraction de la lumière sur des gouttelettes d’eau sont appelés arcs :
 l'arc-en-ciel, produit dans le ciel par la pluie ;
 l'arc-en-ciel de rosée, ou arc-en-terre, engendré sur la terre par la pluie ou la rosée.

 Un arc volcanique est un ensemble de volcans s'alignant plus ou moins selon une courbe.

Culture et société

Architecture 
 Un arc est une structure de pierres appareillées formant une courbe et reposant sur deux supports, qu'il ne faut pas confondre avec une voûte, qui est une surface couvrant un espace.
 Une clé d'arc est le claveau central d'un arc appareillé.
 Un arc-boutant est une construction en arc servant à soutenir une construction.
 Un arc-doubleau est un arc placé sous la courbure intérieure d’une voûte pour la renforcer.
 Un arc de triomphe ou monumental, est un monument célébrant une ou plusieurs victoires.
 Un arc triomphal (ne pas confondre avec arc de triomphe) est un arc placé à la jonction de la nef et du chœur d'une église. Une poutre de gloire ou tref peut être placée entre ses bases.

Armes et sports 
 Un arc est une arme de trait de tir tirant des flèches.

Cinéma et télévision 
 Un arc narratif est un groupe d'épisodes d'une série télévisée, qui constitue une histoire à part entière.
 L'Arc est un film coréen sorti en 2005.

Édition 
 L'Arc est une revue culturelle française (1958-1986).
 Arc est un journal clandestin de la Résistance française.

Éducation 
 Haute École Arc est une haute école supérieure (Bachelor et Master) des cantons du Jura, Berne et Neuchâtel (Suisse).

Entreprises et produits 
 Arc, anciennement Arc International, est une société de verrerie originaire de Arques (Pas-de-Calais) ; ses filiales sont Arc France et Arc Packaging.
 ARC Worldwide est une filiale du groupe Publicis Groupe.
 ARC International est une entreprise britannique fabriquant des microprocesseurs.

Marine 
 Un navire a de l'arc si son tirant d'eau  milieu est inférieur à son tirant d'eau moyen, la situation inverse est appelée le contre-arc.
 L'arc-boutant de martingale est un espar destiné au passage de l'étai du mât de Beaupré.
 L'Arc, contre-torpilleur français actif entre 1903 et 1919

Musique 
 un arc musical est un instrument de musique primitif, composé d’un arc tendu d’une corde associé à une caisse de résonance sommaire, comme la bouche ou une demi-calebasse fixée à la corde ou à l’arc ;
 
 Arc est un album live de Neil Young (1991).

Finances 
 Assistance et riposte aux catastrophes (fonds fiduciaire ARC du Fonds monétaire international (FMI)).

Toponyme

Canada 
 Lac des Arcs, une localité située dans la province de l'Alberta ;
 le lac des Arcs, un lac situé dans la province de l'Alberta ;

États-Unis 
 Des Arc, une ville de l'Arkansas ;
 le bayou Des Arc, un cours d'eau de l'Arkansas ;
 Bois d'Arc, une ville de l'Arkansas ;
 Bois d'Arc, une ville de l'Illinois ;
 Bois d'Arc, une ville du Kansas ;
 Bois d'Arc, une ville du Missouri ;
 Bois d'Arc, une ville du Texas ;

France 
 Arc, un village de la commune d'Arc-et-Senans (Doubs, région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 Arc-en-Barrois, une commune de la Haute-Marne (région Grand Est) ;
 Arc-lès-Gray, une commune de la Haute-Saône (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 Arc-et-Senans, une commune du Doubs (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 Arc-sous-Cicon, une commune du Doubs (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 Arc-sous-Montenot, une commune du Doubs (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 Arc-sur-Tille, une commune de la Côte-d'Or (région Bourgogne-Franche-Comté) ;
 l'Arc, un fleuve côtier de Provence ;
 l'Arc, un affluent de l'Isère, dans la vallée de la Maurienne en Savoie.

Notes et références 

Homonymie d'acronyme